

Patronyme 
 Antoine Gombaud, chevalier de Méré, écrivain du .
 Charles Méré, dramaturge, scénariste et réalisateur, président de la Société des Auteurs (SACD), (1883-1970), père de :
 Pierre Méré, réalisateur et scénariste français, (1912-1996).

Toponyme 
 Méré, commune française des Yvelines.
 Méré, commune française de l'Yonne.

Mere
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France